W.W.Thomas kan som auktorsförkortning betyda:

 Wayt Thomas
 William Wayt Thomas

Robotskapade auktorsförkortningar